Captación puede referirse a:
 Captación o bocatoma, estructura hidráulica destinada a derivar de un curso de agua parte de su ésta para ser utilizada en un fin específico;
 Captación de agua de lluvia;
 Captación de audiencias en los medios audiovisuales;
 Captación de imágenes, sonido o vídeo;
 Captación de energía;
 Captación de clics en publicidad web;
 Captación de dinero;
 Captación ilícita de dinero, un delito;
 Captación de menores (para delinquir, con fines sexuales, etc.), otro delito.